Deseilligny, puede refefirse a:

 Jules Deseilligny, (1868-1918) astrónomo, físico y selenógrafo francés.
 Deseilligny, pequeño cráter de impacto lunar nombrado en honor del selenógrafo Jules Alfred Pierrot Deseilligny.